Marciana Silva era una regió boscosa del sud-est de Germània, probablement part de la moderna Selva Negra. L'origen del nom podria ser una corrupció de l'alemany schwarz (negre) o marsch (aiguamoll).

Referències 

Geografia física d'Alemanya